Standard může znamenat: 
 Norma
 Životní úroveň

věda
 Etalon
 Referenční hodnota
 Technická norma (viz například ČSN, ISO, EN, IEC, IEEE, ANSI, DIN…)
 Standard-definition television (SDTV)

ekonomie
 Zlatý standard – krytí měny zlatem
 Měnový standard – viz Brettonwoodský systém
 Standard & Poor's – americká finanční společnost 
 Standard Oil
 Účetní standardy

informatika
 Advanced Encryption Standard (AES)
 Data Encryption Standard (DES)
 Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
 Industry Standard Architecture (ISA)
 Java Standard Edition (Java SE)
 Linux Standard Base (LSB)
 Standard Generalized Markup Language (SGML)
 Standard Widget Toolkit (SWT)
 Standardní proudy v UNIXu
 Standardní knihovna jazyka C

matematika 
 Standardní odchylka – synonymum pro směrodatnou odchylku

fyzika 
 standardní model částicové fyziky
 standardní model vesmíru (model ΛCDM)
 Standardní svíčka – zastaralá jednotka svítivosti, ze které se vyvinula současná základní jednotka soustavy SI – kandela

chemie 
 Standardní teplota a tlak
 Standardní slučovací entalpie
 Titrační standard 

meteorologie 
 Standardní atmosféra

lingvistika
 Standardní jazyk

sport
 Standardní situace – v kolektivních sportech označení pro určité momenty ve hře upravené speciálními pravidly (například rohový kop ve fotbale)
 Standard Liège – belgický fotbalový klub
 standardní tance – disciplína společenských tanců
 sportovní standardy – normy nebo požadavky dané pravidly mezinárodních federací či národních svazů 

kultura
 Jazzový standard – častý prvek v repertoáru
 Der Standard – rakouské noviny
 London Evening Standard – britský večerník

Související články 
 Standardizace

Externí odkazy